Miguel Gutiérrez – calciatore messicano di ruolo difensore
 Miguel Gutiérrez – calciatore spagnolo di ruolo difensore
 Miguel Gutiérrez – pallavolista cubano